Tintern Abbey – abbazia del villaggio di Tintern (Galles)
 Tintern Abbey – abbazia del Wexford (Irlanda)
 Tintern Abbey – poesia di William Wordsworth dedicata all'Abbazia di Tintern
 Tintern Abbey – gruppo musicale britannico

Pagine correlate 
Tintern